Útěk může mít významy:

útěk z vězení – úmyslné předčasné svévolné opuštění vězení
bílý útěk – demografický trend, při němž se snižuje podíl bílého obyvatelstva ve městech
útěk mimo hradby – expanze městské zástavby v Jeruzalémě mimo hradby Jeruzalémského Starého Města v 19. století
Útěk do Egypta – biblická událost

Útěk z psychologického hlediska může být 
 útěk z reality – fantazie, drogy
 útěk ke smrti – sebevražda
 fuga – patří mezi disociativní poruchy
 útěk před řešením – prokrastinace
 útěk do nemoci – simulování, Münchhausenův syndrom
 útěk do zahraničí – emigrace
 útěk z civilizace do přírody – chalupář, ekolog

filmy
 Útěk (film, 1967) – český film z roku 1967
 Útěk (film, 1972) – americký film z roku 1972
 Útěk (film, 1978) – francouzský film z roku 1978
 Útěk (film, 2009) – francouzský film z roku 2009
 Útěk (film, 2012) – norský film z roku 2012
 Útěk do Atén – britský film z roku 1979
 Útěk do Budína – česko-slovenský film z roku 2003
 Útěk do divočiny – americký film z roku 2008
 Útěk do Mexika – americko-japonský film z roku 1994
 Útěk na Horu čarodějnic – americký film z roku 2009
 Útěk před lékem – dokumentární film
 Útěk před pravdou – americký televizní film z roku 1995
 Útěk v hlubinách – americký film z roku 2000
 Útěk v řetězech – americký film z roku 1958
 Útěk ze šibenice – mexický film z roku 1972
 Útěk z L.A. – americký film z roku 1996
 Útěk z Planety robotů – pátý díl první série seriálu Futurama
 Útěk z pevnosti Colditz – britský televizní film z roku 2005
 Útěk z Marsu – televizní film z roku 1999
 Útěk z vězení (seriál) – americký seriál z roku 2005 
 Útěk ze Sibiře – americký film z roku 2010
 Útěk ze Sobiboru – film z roku 1987
 Perfektní útěk – americký televizní film z roku 1998 
 Velký útěk – americký film z roku 1963
 Zběsilý útěk, alternativně také Útěk před strachem – americký film z roku 2006
 Auto na útěku – americký televizní film z roku 1997 
 Cizinec na útěku – australsko-novozélandsko-americký film z roku 2001
 Jeptišky na útěku – britský film z roku 1990
 Madagaskar 2: Útěk do Afriky – animovaný film z roku 2008
 Muž na útěku – český kriminální film z roku 1968
 Mladí na útěku – film z roku 1959
 Na útěku – francouzský film z roku 2006
 Nevěsta na útěku – americký film z roku 1999
 Noc muže na útěku – americký film z roku 1994
 Plán útěku – americký film z roku 2013
 Princezna na útěku – německý televizní film z roku 2004 
 Střelci na útěku – film z roku 1998
 Táta na útěku (film) – německý film z roku 2007
 Utopenec na útěku – německo-americký film z roku 1998
 Labyrint: Útěk – americký film
 Zachraňte Willyho 4: Útěk z pirátské zátoky –  je americký film z roku 2010 

televizní seriály či epizody
 Útěk z vězení (seriál)
 Útěk z Planety robotů
 Táta na útěku – epizoda seriálu Simpsonovi

 ostatní
 Fuga – hudební forma
 Labyrint: Útěk (kniha) – díl knižní trilogie amerického spisovatele Jamese Dashnera
 Morčata na útěku – brněnská hudební skupina
 Útěk do divočiny (kniha) – kniha amerického spisovatele a horolezce Jona Krakauera
 Útěk z věznice Akko – operace podniknutá 4. května 1947